Nübel steht für:

 Nübel, eine Gemeinde im Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein
 Nübel (Steinbergkirche), einen Ortsteil von Steinbergkirche im Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein
 Nübel, deutscher Name eines Ortes in einer gleichnamigen Gemeinde in Dänemark 
 Nübel (Schotten), eine Wüstung in der Gemarkung von Schotten, Vogelsbergkreis, Hessen

Nübel ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Nübel (* 1996), deutscher Fußballtorhüter
 Birgit Nübel (* 1962), deutsche Germanistin
 Christoph Nübel (* 1982), deutscher Historiker
 Friedrich Nübel (1831–1883), württembergischer Hospitalverwalter und Landtagsabgeordneter
 Hans Ulrich Nübel (1933–2017), deutscher evangelischer Pfarrer und Hochschullehrer
 Rainer Nübel (* 1959), deutscher Buchautor und Journalist

Siehe auch:
 Nybøl Sogn, eine Kirchspielsgemeinde in Sønderborg